Никола́й Евге́ньевич Парфеню́к (родился 11 марта 1957 года) — советский и российский музыкант, композитор, аранжировщик, вокалист. Заслуженный артист Российской Федерации (2003).

Биография 
Родился 11 марта 1957 года. В 1979 году окончил Брестский инженерно-строительный институт.

С 1974 года играл в музыкальной группе «Золотая середина», которая в 1981 году была переименована в «Сверстники». В 1983 году начал работать в составе группы «Феникс». Через год «Феникс» развалился, и Николай после непродолжительной работы в коллективе «Синяя птица» перешёл в группу «Транс», в которой играли Сергей Рудницкий и Анатолий Абрамов — музыканты расформированного «Аракса». В 1987 году, когда Крис Кельми со своим коллективом «Рок-Ателье» принял решение уйти из «Ленкома», музыканты «Транса» пришли работать в театр, а в 1989 году «Аракс» был реанимирован. В «Ленкоме» в составе группы «Аракс» Николай Парфенюк работает и поныне.

Как композитор, Парфенюк написал музыку к множеству кинофильмов, наиболее известные из которых — «Львиная доля» и телесериал «Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского». Песни Николая Парфенюка исполняли «ленкомовские» актёры Николай Караченцов и Дмитрий Певцов, Виктор Раков, Сергей Степанченко.

Фильмография

Композитор 
 1993 — «Маленький принц»
 1999 — «Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского»
 2001 — «Львиная доля»
 2001 — «Удар Лотоса»
 2002 — «Шатун»
 2003 — «Баязет»
 2003 — «Полосатое лето»
 2004 — «32 декабря»
 2004 — «Именины»
 2005 — «Девять неизвестных»
 2005 — «Атаман»
 2005 — «Неотложка-2»
 2006 — «Любовь и страсти Марии»
 2006 — «Не было бы счастья…»
 2006 — «Последний приказ Генерала»
 2007 — «Дело чести»
 2008 — «Батюшка»
 2008 — «Висяки»
 2008 — «Спасите наши души»
 2010 — «Шериф»
 2011 — «Бомбила»
 2011 — «Правила маскарада»
 2011 — «Зверобой-3»
 2012 — «Братаны-3. Продолжение»
 2012 — «Средство от смерти»
 2013 — «Агент»
 2013 — «Учитель в законе. Возвращение»
 2014 — «Алхимик. Эликсир Фауста»
 2015 — «Смешная жизнь»
 2015 — «Достали!»
 2016 — «Все возрасты любви»
 2018 — «Петербургский роман»

Телевидение 
 1996 — д/ф «Смерть в режиме молчания. История лодки К-19 „Хиросима“»
 1999—2000 — д\с «Собрание заблуждений» (ОРТ)
 2001—2002 — передача «Хмурое утро» (М1)
 2003 — д/с «Казённый дом» (ТВЦ)
 2004 — д/ф «Сверх лав стори» (Культура)
 2004—2006 — фестиваль «Настоящее документальное кино» (ТВЦ)
 2011—2014 — передача «Кулинарный поединок» (НТВ)

Роли в кино 
 1996 — «Карьера Артура Уи. Новая версия» — зазывала, исполнитель зонгов
 2005 — «Неотложка-2»

Вокал 
 1991 — «Чип и Дейл спешат на помощь» (вступительная песня, с серии «Безумный Дейл» по серию «Ракушечный бум»)
 1993 — «Тридцатого уничтожить!»
 1996 — «Дорогая редакция» (РТР)
 1996 — «Раз в неделю» (РТР)
 2000 — «Бременские музыканты & Co»

Дискография 
 1989 — «Королевский гамбит» (винил)
 1990 — «Забвенье» (винил)
 1993 — «Позови меня домой» (CD)
 1993 — «Маленький принц» (CD)
 1994 — «Movie and Dance» (CD)
 1995 — «Всадники ветра» (CD)
 1996 — «Ночная дорога» (CD)
 2000 — «Собрание заблуждений» (CD)
 2002 — «Мы рядом идём» («Поют актёры театра „Ленком“)» (CD)

Песни 
 «Душа» (слова Вероники Долиной), исполняет Николай Караченцов
 «Железная Дева» (слова Вероники Долиной), исполняет Николай Караченцов
 «Москва» (слова Вероники Долиной), исполняет Николай Караченцов
 «Ах, мой ангел» (слова Вероники Долиной), исполняет Николай Караченцов
 «Доля» (слова Николая Парфенюка), исполняет Дмитрий Певцов
 «В пути» (слова Ксении Энтелис), исполняет Дмитрий Певцов
 «Ангел» (слова А. Виста), исполняет Дмитрий Певцов

Примечания

Литература

Ссылки 
 / Дискография Николая Парфенюка 
 / Биография Николая Парфенюка 

Музыканты группы «Аракс»
Композиторы СССР
Композиторы России
Выпускники Брестского технического университета